Polandball, mais conhecido como Countryballs são uma representação humorística de países do mundo. São considerados memes, que surgiram no directório /int/ do imageboard alemão Krautchan durante segundo semestre de 2009, finalmente se espalhando para o resto da internet e se diversificando. Por não haver uma reivindicação de direitos autorais sobre a imagem das countryballs, isso ajudou com que várias páginas usassem o tema para montar seu conteúdo, a ampliar ainda mais o alcance do meme. Eventualmente, pequenas "comunidades" de countryballs formadas em toda a internet muito depois.

O meme polandball começou sendo disponível em diversas tirinhas (comics) através da internet, os países são representados geralmente como personas esféricas que interagem entre si, usando frequentemente um inglês chulo ou misto de termos locais além de gírias, fazendo humor com os estereótipos de cada país e com as relações internacionais. O estilo do comic pode ser referenciado como Polandball, mesmo no caso de não haver nenhuma personagem ou participante polaca na tirinha, e como countryball (ou, colectivamente, countryballs) para referenciar outros países.

Dada a sua facilidade de uso e criação, o meme acabou por se tornar uma ferramenta lúdica e explicativa dos acontecimentos globais, bem como uma maneira cómica de expor assuntos delicados em termos comuns. As diversas tirinhas no formato Polandball são produzidas por qualquer pessoa na Internet normalmente de forma anónima. São intencionalmente feitas de forma amadora, utilizando-se de editores de imagens simples como o Microsoft Paint ou o GIMP.

Temas 

No formato Polandball , os países assumem uma forma física e uma personalidade, as countryballs e, que de maneira de maneira geral são esféricas, salvo exceções como o "Kazakhbrick" (Cazaquistão, retratado como um tijolo), o "Tringapore" (Singapura em forma de pirâmide), o "Nepalrawr" (Nepal com o formato de sua bandeira), o "Israelcube" (Israel como seu Iron Dome), o "LongChile" (fazendo referência ao formato do Chile), e o "Reichtangle", representado em formato de retângulo a fazer referência ao Segundo Reich (Império Alemão) ou a um "Quarto Reich" fictício. As tirinhas normalmente são escritas com o inglês incorreto, dando ênfase a sotaques, expressões locais, as variações linguísticas de cada país e os neologismos do internetês. Essa Linguagem, no universo Polandball é conhecida como "INGRISH", uma corruptela de "English". O único caso de bandeira retratada incorretamente de forma intencional, é coincidentemente a bandeira da Polônia.

Em uma das HQs, a Terra será atingida por um meteoro. Todas as nações com conhecimento de propulsão espacial deixam a Terra, exceto a Polônia, com a triste conclusão de que não poderá escapar da morte. É desta história é que vem uma frase repetida diversas vezes pela mesma: "Poland cannot into space", em português, "Polônia não consegue chegar ao espaço." O meme se tornou conhecido após a entrada do país na ESA, a Agência Espacial Europeia.

Lusofonia nas countryballs

Brasil 
O Brasil é comumente retratado através da "Brazilball". Entre os lusófonos, é um dos que aparece com maior frequência pela internet. Em geral, as tiras que envolvem o país costumam envolver temas pertinentes ao país, como o 7 a 1, as políticas nacionais e relações com os demais sul-americanos, e, às vezes, também são apresentados os seus estados, assim como as regiões da Itália e os estados americanos, com uma certa "influência" de movimentos separatistas. Devido à colonização, frequentemente são mostrados como "filhos" de Portugal (de forma semelhante às countryballs do Reino Unido e dos EUA).

Portugal

Portugal costuma aparecer menos do que o Brasil, porém com frequência faz parte de tiras sobre a Europa. Assim como o Reino Unido, costuma ser apresentado como saudosista, com várias abordagens referentes ao seu passado, como a Era dos Descobrimentos e o Império Português (como exemplificado na imagem). Portugal porém, retrata ser um país pobre, por causa das dívidas que tem com a União Europeia.

Angola

Angola é uma das que são retratadas na realidade da África austral, com diversas referências à sua libertação e independência, bem como críticas ao colonialismo (algo em comum às demais countryballs do continente). Angola também é vista frequentemente em tirinha de países africanos, porém, lutando com os outros países vizinhos.

Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde

Não costumam aparecer muito, mas tem a mesma lógica de countryball angolana. Moçambique frequentemente é visto junto com a Angola.

Macau

Uma das possessões-satélite da China, a countryball de Macau é frequentemente associada à "gigante vermelha", junto com as demais possessões, como Taiwan e Hong Kong, por exemplo. Macau porém, é o mais neutro das outras Countryballs das Organizações Especiais da China.

Regras e Normas 
Sim, á regras para sua Polandball ser realmente uma Polandball; porém são na maioria das vezes ignoradas. Veja alguns exemplos a baixo:

 Sua Polandball não pode ser totalmente redonda
 Sem linhas entre Bandeiras (por exemplo colocar uma linha entre a parte azul e amarela da bandeira da Ucrânia)
 Bandeira da Polônia Virada para baixo
 E estritamente não colocar membros ou colocar algo além de olho na Polandball.

Animações 
Devido à popularidade das Countryballs, animadores na internet, principalmente no YouTube, produzem animações sobre as mesmas. O foco desses vídeos se dirige mais a fatos e acontecimentos históricos da geopolítica, como as duas Guerras Mundiais, a Guerra Fria, entre muitos outros.

Alguns canais que produzem essas animações são:

 Kaliningrad General
 Taco Boii
 MrSpherical, canal famoso, apesar de não seguir completamente as normas "oficiais" das Countryballs (Uma bola com olhos sem pupilas, ausente de boca, mãos, pernas, etc.)
 CSTPball
 Icariaball
 sh4wt1ez

Countryballs 3D 

Além do estilo clássico, geralmente desenhado, e a animação 2D, também existem as Countryballs 3D. Essas são mais usadas em animações ou por artistas avançados, dando um entuito e uma maior atenção no campo. Geralmente, são usados programas de animação como o blender, mas programas de modelação e inteligência avançada, como o Paint 3D também são usados. É uma técnica muito boa para representar countryballs não-esféricas, como Israel (representado como um cubo). É também útil para quem produz countryballs de pelúcia, que são feitos pelos próprios fãs de countryballs.

Um youtuber famoso que usa esse estilo de animação é o canal PWA, além do canal 3D Countryballs Animations

Ligações externas
 Polandball no Reddit 
 Polandball no KnowYourMeme 

Webcomics
Fenômenos da Internet
Sátira
Estereótipos étnicos e raciais
Personificações nacionais